Гай Юний Бубулк Брут може да се отнася за:

 Гай Юний Бубулк Брут, консул през 317, 313 и 311 пр.н.е. и диктатор през 302 пр.н.е.
 Гай Юний Бубулк Брут (консул 291 пр.н.е.), консул през 291 и 277 пр.н.е.